Пуциней () — село в Румунії, у повіті Долж. Входить до складу комуни Телпаш.
 Пуциней () — село в Румунії, у повіті Мехедінць. Входить до складу комуни Ізвору-Бирзій.